Алекса́ндр Андре́евич Попо́в:
 Попов, Александр Андреевич (1852—1919) — русский художник.
 Попов, Александр Андреевич (1788—1859) — кораблестроитель первой половины XIX века.